Александра Бирн (, род. 1962) — американская художница по костюмам, лауреат премий «Оскар» и .

Биография 
Александра Бирн родилась в 1962 году. Она начала работать художником по костюмам, сначала на Бродвее и в 1990 году была номинирована на премию «Тони» за Лучший дизайн костюмов за «Некоторые американцы за рубежом». В 1993 году она работала художником по костюмам для телесериала «Будда из пригорода» по роману Ханифа Курейши и был впервые номинирована на премию BAFTA.

В 1996 году фильм «Гамлет», для которого она разрабатывала костюмы, был номинирован на премию «Оскар» за лучший дизайн костюмов и на премию BAFTA за лучший дизайн костюмов.

В 1998 фильм «Елизавета», для которого она разрабатывала костюмы, был номинирован на премию «Оскар» за лучший дизайн костюмов и на премию BAFTA за лучший дизайн костюмов. Он также выиграл премию «Спутник» за лучший дизайн костюмов.

В 2004 году фильм «Призрак Оперы», для которого она разрабатывала костюмы, был номинирован на премии «Спутник» за лучший дизайн костюмов и «Сатурн» за Лучшие костюмы. Фильм «Волшебная страна», для которого она разрабатывала костюмы, был номинирован на премию «Оскар» за лучший дизайн костюмов и на премию BAFTA за лучший дизайн костюмов.

В 2007 году фильм «Золотой век» наконец принёс ей «Оскара», она также была номинирована на премию BAFTA и выиграла премию «Спутник» за лучший дизайн костюмов.

В 2012 году она получила премию «Сатурн» за Лучшие костюмы за фильм «Тор».

Она замужем за британским актёром  и у них есть четверо детей.

Фильмография

Награды и номинации

Номинации 
 «Оскар»
 1996 — Лучший дизайн костюмов за фильм «Гамлет»
 1998 — Лучший дизайн костюмов за фильм «Елизавета»
 2004 — Лучший дизайн костюмов за фильм «Волшебная страна»
 2004 — Лучший дизайн костюмов за фильм «Две королевы»

 BAFTA
 1996 — Лучший дизайн костюмов за фильм «Гамлет»
 1998 — Лучший дизайн костюмов за фильм «Елизавета»
 2004 — Лучший дизайн костюмов за фильм «Волшебная страна»
 2007 — Лучший дизайн костюмов за фильм «Золотой век»
 «Тони»
 1990 — Лучший дизайн костюмов за «Некоторые американцы за рубежом»
 Премия «Спутник»
 2004 — Лучший дизайн костюмов за фильм «Призрак Оперы»
 «Сатурн»
 2004 — Лучшие костюмы за фильм «Призрак Оперы»

Награды 
 «Оскар»
 2007 — Лучший дизайн костюмов за фильм «Золотой век»
 Премия «Спутник»
 1998 — Лучший дизайн костюмов за фильм «Елизавета»
 2007 — Лучший дизайн костюмов за фильм «Золотой век»

 «Сатурн»
 2012 — Лучший дизайн костюмов за фильм «Тор»
 2016 — Лучший дизайн костюмов за фильм «Мстители: Эра Альтрона»

Лауреаты премии «Сатурн»
Лауреаты премии «Спутник»